Keskikallio kan syfta på följande platser:

Finland 

 Keskikallio, Euraåminne, Satakunta, 
 Keskikallio, Gustavs, Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar